Потье де Жевр () — старинный французский род.
 Ганделю, Луи Потье де Жевр (1660—1689), маркиз де Ганделю — французский военный деятель.
 Потье де Жевр, Франсуа-Бернар (1655—1739), герцог де Трем, 2-й герцог де Жевр, пэр Франции — французский государственный и военный деятель.
 Потье де Жевр, Леон (1656—1744) — французский кардинал, архиепископ Буржа.
 Потье де Жевр, Франсуа-Жоашен-Бернар (1692—1757), 3-й герцог де Жевр, пэр Франции — французский государственный и военный деятель.
 Потье де Жевр, Луи-Леон (1695—1774), герцог де Трем, 4-й герцог де Жевр, пэр Франции — французский государственный и военный деятель.
 Потье де Жевр, Этьен-Рене (1697—1774) — французский кардинал, епископ Бове.